Kanziankirche nennt man eine Kirche, Klosterkirchen bzw. Kapelle, die den hll. Geschwistern Cantius, Cantianus und Cantianilla geweiht bzw. gewidmet sind. Vereinzelt wird auch noch ein hl. Protus zusätzlich genannt. Patrozinium ist der 31. Mai, auch 30. Mai.

Die Heiligen wurden im Patriarchat von Aquileia besonders verehrt. Die Patrozinien sind durchwegs sehr alt und im Raum Venetien, Friaul, Slowenien und Kärnten häufig.
  … Hauptkirchen sind die Pfarrkirche San Canzian d’Isonzo, die mutmaßliche Grabeskirche der Heiligen in Aquae Gradatae, und die Basilika von Aquileia mit dem Sarcofago Dei Santi Canzio, Canziano, Canzianilla e Proto

In anderen Sprachen:
;
;
;
;
;
;
 (‚und Gefährten‘),  (in Ortsnamen auch Škocjan);

Liste

Italien 

Orte A–Z
 Chiesa parrocchiale S. Canciano Martire di Crauglio, San Vito al Torre, Udine, Friaul-Julisch Venetien 

 Chiesa parrocchiale S. Canciano Martire di Gonars, Udine, Friaul-Julisch Venetien  (Kirche der Moderne, 1970–72)

 Chiesa di S. Canziano (vulgo S. Rita), Padua, Padova, Venetien 

 Chiesa di S. Canziano, Paglieta, Chieti, Abruzzen 

 Chiesa parrocchiale S. Canciano Martire di Pantianicco, Mereto di Tomba, Udine, Friaul-Julisch Venetien 

 Chiesa parrocchiale S. Canziano Martire di Prato Carnico, Udine, Friaul-Julisch Venetien 

 Chiesa parrocchiale S. Canciano Martire di Risano, Pavia di Udine, Udine, Friaul-Julisch Venetien 

  Chiesa dei Ss. Canziani Martiri, San Canzian d’Isonzo  (Parrocchia Ss Canziani Martiri)

 Kirchenruine S. Canziano am Monte San Canziano (723 m) bei San Pietro al Natisone, Udine, Friaul-Julisch Venetien 

 Chiesa parrocchiale S. Canciano di Cannaregio, Venezia-Cannaregio, Venetia, Venetien

Kroatien 
 Pfarrkirche Sv. Kancijana, Kancija, i Kancijanile Lanišće, Istarska županija (Istrien)

Österreich 

 Pfarrkirche Hll. Kanzius, Kanzian und Kanzianilla in Sankt Kanzian am Klopeiner See 

 Pfarrkirche Hl. Kanzian Saak, Nötsch im Gailtal 

 Filialkirche Hl. Kanzian, Kanzianiberg, Finkenstein am Faaker See 

 Filialkirche Hl. Kanzian in Goritschach, Finkenstein am Faaker See

Slowenien 
Gemeinde A–Z (slowen.)

 Filialkirche Sv. Kancijana, Gorenje Jezero, Cerknica, Notranjska/Notranjsko-kraška regija 

 Ruine Sv. Kancijan an der Großen Naturbrücke im Landschaftspark Rakov Škocjan/Regionalpark Notranjska, bei Cerknica, Notranjska/Notranjsko-kraška 

 Filialkirche Sv. Kancijana, Škocjan, Divača, Divača/Obalno-kraška (bei den Höhlen Škocjanske jame) 

 Pfarrkirche Sv. Kancijana, Škocjan, Dob, Domžale, Gorenjska/Osrednjeslovenska regija 

 Filial- und Wallfahrtskirche Sv. Kancijana, Vrzdenec, Horjul, Notranjska/Osrednjeslovenska regija  

 Filialkirche Sv. Kancijana, Britof, Kanal ob Soči, Primorska/Goriška regija 

 Pfarrkirche Sv. Kancijana, Truške, Koper, Primorska/Obalno-kraška regija 

 Pfarrkirche Sv. Kancijana in tovarišev, auch Sv. Kancija, Kancijana, Kancijanile in Prota, Kranj, Gorenjska/Gorenjska 

 Pfarrkirche Sv. Kancijana in tovarišev, Ljubljana-Ježica, Gorenjska/Osrednjeslovenska 

 Pfarrkirche Sv. Kancijana in tovarišev, Mirna peč, Dolenjska/Jugovzhodna Slovenija 

 Filialkirche Sv. Kancijana, Gorenje Jesenice, Šentrupert, Dolenjska/Jugovzhodna Slovenija  

 Pfarrkirche Sv. Kancijana in tovarišev, Škocjan, Dolenjska/Jugovzhodna Slovenija 

 Pfarrkirche Sv. Kancijana in tovarišev, Škocjan, Turjak, Velike Lašče, Dolenjska/Osrednjeslovenska regija 

 Friedhofskirche Sv. Kancijan, Žalec, Štajerska/Savinjska 

 Filialkirche Sv. Kancijana, Selu, Žirovnica, Gorenjska/Gorenjska

Weblinks

Einzelnachweise 

Liste (Kirchen nach Patrozinium)